Николаевка () — упразднённая деревня в Бакалинском районе Башкортостана в составе Гусевского сельсовета, на территории современного Старокуручевского сельсовета.

Географическое положение 
Расстояние до:
 районного центра (Бакалы): 36 км,
 центра сельсовета (Старогусево): 5 км
 ближайшей ж/д станции (Туймазы): 111 км.

История  

Упразднён в 2006 году Законом Республики Башкортостан от 21.06.2006 № 329-з «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с образованием, объединением, упразднением и изменением статуса населенных пунктов, переносом административных центров»

9. Упразднить:

5) деревню Николаевка Гусевского сельсовета Бакалинского района.

С 2008 года, после упразднения  Гусевского сельсовета, находится на территории Старокуручевского сельсовета (Закон Республики Башкортостан от 19.11.2008 N 49-з «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Республики Башкортостан в связи с объединением отдельных сельсоветов и передачей населённых пунктов», ст.1, п.6) е)).

Население 
К 1972 году преобладающая национальность — русские.

Примечания

Литература 

 Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 июля 1972 года : [справочник] / Президиум Верхов. Совета Башк. АССР ; [сост. Н. Н. Кириллова, П. Ф. Максимов, М. Х. Мусин; отв. ред. Б. А. Абдрахманов]. — Изд. 6-е. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1973. — 386, [2] с.: табл. преим., карты. — Алф. указ.: с. 327—387. С.219

Исчезнувшие населённые пункты Бакалинского района